Abraum steht für:
 Abraum (Bergbau), Gesteinsmaterial, das im Tagebau abgeräumt wird, um an die darunter liegenden Nutzmineralien zu gelangen
 Aushub, Boden- oder Gesteinsmaterial, das beim Ausheben einer Baugrube oder beim Tunnelbau anfällt
 Schlagabraum, Reste von gefällten Bäumen, die bei der Holzernte auf der Schlagfläche zurückbleiben